Název Sklené má více obcí nebo části obcí:
 Sklené (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 Sklené (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Sklené nad Oslavou – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Sklené (okres Turčianske Teplice) – obec v okrese Turčianske Teplice na Slovensku
 Sklené (Malá Morava) – část obce Malá Morava v okrese Šumperk

Externí odkazy